Rhenus steht für:
 Rhenus, ein Logistikunternehmen
 Rhenus, antiker Name des Rheins
 Rhenus (Personifikation), Flussgott des Rheins
 Rhenus, antiker Name eines Flusses in Gallia cispadana, heute Reno (Fluss) in der Emilia-Romagna

Siehe auch:
 Renus
 Rhenusspeicher